Pilgramsdorf ist ein deutscher Ortsname:

 Pilgramsdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Pielgrzymowo (Płoskinia), Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pilgramsdorf, Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Pielgrzymka, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Pilgramsdorf, Kreis Lüben, Schlesien, nach 1945: Pielgrzymów (Rudna), untergegangenes Dorf im Powiat Lubiński, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Rudna#Pielgrzymów
 Pilgramsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Pielgrzymowo (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pilgramsdorf, Kreis Pleß, Schlesien, seit 1945: Pielgrzymowice (Pawłowice), Dorf im Powiat Pszczyński, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Schloss Pilgramsdorf
 Pilgramsaue, Pilgramshain